José Vidal Ribas o José Vidal-Ribas o José Vidal y Ribas puede hacer referencia a alguna de las siguientes personas:

José Vidal Ribas (1814-1870) empresario barcelonés y esclavista;
José Vidal-Ribas y Torrens (1848-1892) hijo del anterior, concejal de Barcelona, empresario e invertor inmobiliario catalán;
José Vidal-Ribas y Güell (1888-1959) hijo del Emilio Vidal-Ribas y Torrens, ex-dirigente del Fútbol Club Barcelona;